Alte Hütte ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Alte Hütte (Gemeinde Lengau), Ort bei Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Alte Hütte (Harzgerode), Hüttenwerk im Harz

Siehe auch:
 Althütte (Begriffsklärung)
 Althütten